Bogorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bogorejo, Japah, by, 
 Bogorejo, Sedan, by, 
 Kecamatan Bogorejo, distrikt, Jawa Tengah, 
 Bogorejo, Bogorejo, by, 
 Bogorejo, Bancar, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar